Musayelyan är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Sjirak, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Jerevan. Musayelyan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Musayelyan är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Gora Gyalin-Kaya,  meter över havet,  km öster om Musayelyan. Runt Musayelyan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gjumri,  km väster om Musayelyan.

Trakten runt Musayelyan består i huvudsak av gräsmarker.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sjirak